GSK est un sigle qui peut désigner :
 GlaxoSmithKline, une multinationale britannique, l'un des dix géants de l'industrie pharmaceutique mondiale ;
 Kastamonu Belediyesi GSK (où GSK signifie Gençlik Spor Kulübü), un club turc de handball féminin, domicilié à Kastamonu ;
 Golden State Killer, un tueur en série américain qui a sévi dans les années 1970 et 1980.